Danau (Nalo Tantan), een plaats in Indonesië
Danau (Kuantan Hilir), een plaats in Indonesië
Danau (Pelepat Ilir), een plaats in Indonesië
Danau (Pagar Gunung), een plaats in Indonesië